Tarbell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Tarbell (* 1993), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dean S. Tarbell (1913–1999), US-amerikanischer Chemiker
 Edmund C. Tarbell (1862–1938), US-amerikanischer Maler
 Harlan Tarbell (1890–1960), US-amerikanischer Zauberkünstler und Autor
 Ida Tarbell (1857–1944), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin